Bull är ett efternamn som har burits av bland andra:

 Anders Henrik Bull (1875–omkring 1909), nosk elektrotekniker
 Anders Sandøe Ørsted Bull (1817–1907), norsk ämbetsman och statsråd
 Bjørn Andreas Bull-Hansen (född 1972), norsk författare och styrkelyftare
 Brynjulf Bull (1906–1993), norsk jurist och politiker i Arbeiderpartiet
 Charles Bull (1909–1939), engelsk cricket- och bortennisspelare
 Edvard Bull – flera personer
 Edvard Bull den äldre (1881–1932), norsk historiker och politiker i Arbeiderpartiet
 Edvard Bull den yngre (1914–1986), norsk historiker
 Edvard Hagerup Bull – flera personer
 Edvard Hagerup Bull (tonsättare) (1922–2012), norsk tonsättare
 Edvard Hagerup Bull (politiker) (1855–1938), norsk jurist och politiker
 Edvard Isak Hambro Bull (1845–1925), norsk läkare
 Emma Bull (född 1954), amerikansk science ficition- och fantasyförfattare
 Francis Bull (1887–1974), norsk litteraturhistoriker
 Georg Andreas Bull (1829–1917), norsk arkitekt och byuggnadsingenjör
 Georg Jacob Bull (1785–1854), norsk jurist och ämbetsman
 Gerald Bull (1928–1990), kanadensisk artilleriingenjör
 Hans Bull (1739–1783), norsk diktare
 Henrik Bull (arkitekt) (1863–1952), norsk arkitekt
 Håkan Bull (född 1953), norsk skulptör grafiker och konservator
 Jacob Breda Bull (1853–1930), norsk författare
 Jens Bull (1886–1956), norsk jurist och diplomat
 Jens Munthe Bull (1886–1974), norsk arkitekt
 Johan Randulf Bull (1749–1829), norsk jurist
 John Bull (kompositör) (omkring 1562–1628), engelsk tonsättare
 John S. Bull (1934–2008), amerikansk astronautkandidat
 Karl Bull (1860–1936), norsk officer
 Kirsti Strøm Bull (född 1945), norsk officer
 Mette Bull (1876–1946), norsk skådespelare
 Nils Rosing Bull (1838–1915), norsk statistiker och personhistoriker
 Olaf Bull (1883–1933), norsk författare
 Ole Bull (1810–1880), norsk violinist och kompositör
 Ole Bornemann Bull (1842–1916), norsk läkare
 Olof Bull (1852–1933), svenskamerikansk violinist och musiklärare
 Peter Nicolay Bull (1869–1951), norsk kirurg
 Richard Bull (1924–2014), amerikansk skådespelare)
 Sara Bull (född 1980), svensk journalist och TV-producent
 Schak Bull (1858–1956), norsk arkitekt
 Steve Bull (född 1965), engelsk fotbollsspelare
 Thomas Bull (född 1965), svensk jurist, justitieråd
 Tove Bull (född 1945), norsk språkforskare och universitetsrektor

Norska efternamn
Engelska efternamn